То́биас Тигья́ни Са́на (; родился 11 июля 1989, Гётеборг, Швеция) — шведский футболист, правый вингер клуба «Хеккен». Выступал в сборной Швеции.

Карьера 
Начал Тобиас свою профессиональную карьеру в клубе «Квидинг» из его родного города Гётеборга. В 2009 году 20-летний вингер подписал контракт с «Гётеборгом», где отыграл 2,5 сезона. В 2012 году, во время летнего трансферного окна на Тобиаса положили взгляд ведущие европейские клубы, и 1 августа Сана подписал контракт с амстердамским клубом «Аякс» сроком на 3 года. Сумма, уплаченная за трансфер 23-летнего буркинийца с шведским паспортом составила €350 тыс.

В январе 2015 года Тобиас перешёл в клуб «Мальмё».

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013

«Мальмё»
 Чемпион Швеции: 2016

Личная жизнь 
Мать — шведка, отец — буркиниец. Сам Тобиас имеет двойное гражданство, но выступает за сборную Швеции.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте mff.se
 Профиль на сайте svenskfotboll.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Хеккен»